Peter Doyle fait référence à :

 Peter Doyle, (1944-), douzième évêque catholique de Northampton ;
  (1949-2001), chanteur australien (The New Seekers) ;
 Peter Doyle (1951-), écrivain, musicien et artiste visuel australien, auteur de roman policier.